Ghinești se poate referi la:

 Ghinești, Mureș
 Ghinești, Dâmbovița

Vezi și 
 Ghindești (dezambiguizare)